het Tonlé Sapmeer in Cambodja
 de Tonlé Sap (rivier) in Cambodja